Hörmating ist der Name folgender Orte:

 Hörmating (Tuntenhausen), Ortsteil der Gemeinde Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hörmating (Gemeinde Natternbach), Ortschaft der Gemeinde Natternbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich